Таган — село в Чановском районе Новосибирской области. Входит в состав Таганского сельсовета.

География 
Площадь села — 9 гектаров. Расположено на берегу (полуостров) озера Чаны. Расстояние от районного центра до села — 61 км.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Примечания

Ссылки 
 Новосибирская книга памяти
 На берегах озера Чаны

Населённые пункты Чановского района